Il termine tuma può riferirsi a diversi tipi di formaggio presenti in Italia, conosciuti anche come toma:
 Il murrazzano – formaggio DOP piemontese
 La tuma – formaggio diffuso in tutte le province siciliane
 Il tumazzu di vacca – formaggio siciliano incluso nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali del Mipaaf

Persone 
 Henrik Tuma – politico e avvocato jugoslavo
 Romeu Tuma – politico brasiliano
 Vítězslav Tuma – calciatore ceco

Pagine correlate
 Tůma